Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu – samorządowa instytucja kultury utworzona w 2007 roku w Toruniu.

Lokalizacja 
Centrum Kultury Zamek Krzyżacki mieści się na terenie Zespołu Staromiejskiego w ruinach Zamku Krzyżackiego. Część administracyjna Centrum zlokalizowana jest w tzw. Generałówce przy ulicy Przedzamcze 3.

Historia 

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki powstało w 2007 roku z inicjatywy samorządu Torunia. Celem powołania tej instytucji było zagospodarowanie kulturalne i turystyczne ruin Zamku Krzyżackiego wraz z jego otoczeniem, a także wypromowanie tego miejsca nie tylko w samym Toruniu, ale także w kraju. Dziś ta instytucja kultury należy do jednych z najczęściej odwiedzanych tego typu placówek w mieście, zarówno przez samych mieszkańców, jak i gości odwiedzających Toruń.

Wydarzenia 
Centrum Kultury Zamek Krzyżacki organizuje:
 Widowiska historyczne:
 Jak Toruń w Ręce Polskie Przeszedł
 Husaria
 Cud nad Wisłą
 Bitwa o Zamek Toruński
 Imprezy plenerowe:
 Majówka Rycerska w Barwach Średniowiecza
 Dni Hanzy
 Turniej o Przechodni Płaszcz Komtura
 Bieg Zamkowy
 Zabawy Plebejskie na Zamku
 Średniowieczny Turniej Rycerski
Ponadto Centrum Kultury jest gospodarzem licznych koncertów np. Zamkowe Koncerty z Poezją, Miłość w Paryżu, a także organizatorem jarmarków, z których największe to: Świętojański Jarmark Średniowieczny, Wolny Jarmark Toruński, Jarmark Produktów Lokalnych.

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona CKZK

Kultura w Toruniu